Office of the Inspector General – ufficio dell'ispettore generale, presente nella struttura di vari dipartimenti dell'Esecutivo federale degli Stati Uniti d'America
 Organizzazione intergovernativa – un tipo di organizzazione internazionale